Многоквартирный жилой дом — жилой дом во Владивостоке, памятник советской архитектуры 1930-х гг. Здание построено в 1939 году. Автор проекта — архитектор А. Л. Заседателев. Историческое здание по адресу Светланская улица, 63 сегодня является объектом культурного наследия Российской Федерации.

История 

Здание построено в 1939 году по проекту известного дальневосточного архитектора А. Л. Заседателева как жилой дом с многокомнатными квартирами.

Архитектура 

Дом четырёхэтажный. Состоит из двух объёмов — углового, Г-образного в плане, оформляющего угол улиц Светланской и Пушкинской, и прямоугольного выдвинутого вверх по рельефу Пушкинской. Угол дома, место соединения двух объёмов и боковые крылья исполнены в виде выступающих вперёд ризалитов с угловыми лоджиями, раскрытыми с двух сторон и обрамлёнными большими арочными проёмами, придающими всей постройке запоминающийся «южный», приморский облик. Межоконные простенки расчленены пилястрами. Карниз завершён широким парапетом, который увенчан изящными декоративными вазами.

Примечания

Литература

См. также 
 Светланская улица
 Пушкинская улица
 Архитектура Владивостока

Памятники архитектуры Владивостока
Здания и сооружения, построенные в 1939 году в России
Сталинская архитектура в России